Des cours internationales et tribunaux internationaux :

 La Cour internationale de justice.
 La Cour permanente d'arbitrage.
 La Cour permanente de justice internationale.
 La Cour pénale internationale.
 Le Tribunal international du droit de la mer.

Voir aussi